Stati Uniti d'America
 West Orange – township della Contea di Essex, New Jersey
 West Orange – città della Contea di Orange, Texas